Simba SC ist ein tansanischer Fußballverein aus Dar es Salaam. Neben den Young Africans FC ist der Club der erfolgreichste des Landes. Der Begriff Simba ist Swahili und bedeutet Löwen.

Geschichte 
Gegründet wurde Simba SC 1936 unter dem Namen Queens, später änderte sich der Vereinsname in Eagles und in Dar Sunderland. Seit 1971 trägt er schließlich seinen heutigen Namen.
1993 war das erfolgreichste Jahr des Clubs, neben dem Gewinn der tansanischen Meisterschaft konnte Simba außerdem das Finale des CAF-Cups erreichen. Insgesamt gewann der Club 19-mal die Meisterschaft, dreimal den Pokalwettbewerb sowie sechsmal den CECAFA-Club-Cup. Bestes Ergebnis in der CAF Champions League war das Erreichen des Viertelfinales 2019.

Erfolge 
 Tansanische Meisterschaft: 19
 1965, 1966, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2004, 2007, 2010, 2012, 2018
 Tansanischer Pokalwettbewerb: 3
 1984, 1995, 2000
 CECAFA Club Cup: 6
 1974, 1991, 1992, 1995, 1996, 2002

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

Anmerkungen

Bekannte ehemalige Spieler 
  Ciise Aden Abshir (2004, heute Lillestrøm SK)
  George Owino (2007 bis 2008, heute Sofapaka FC)
  Mbwana Samatta (2010 bis 2011, heute Aston Villa)

Weblinks 
 Eintrag auf weltfussball.de

Tansanischer Fußballverein
Sport (Daressalam)
Gegründet 1936
Organisation (Daressalam)